Crnča est un toponyme qui peut désigner :
Crnča, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Derventa et dans la République serbe de Bosnie ;
Crnča, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Bijelo Polje ;
Crnča, une localité de Serbie située dans la municipalité de Ljubovija, district de Mačva.